Köppel steht für:

 Kopf/Kuppe, im Westerwälder Dialektraum ein Oronym für Hügel
 Köppel (Gemeinde Sankt Lorenzen), Katastralgemeinde von Sankt Lorenzen am Wechsel, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Köppel ist der Name folgender Erhebungen in Rheinland-Pfalz:
 Köppel (Westerwald) (540,2 m), in der Montabaurer Höhe (Niederwesterwald) bei Dernbach und Montabaur, Westerwaldkreis
 Herkersdorfer Köppel (431 m), oberhalb der Stadt Kirchen, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), siehe Druidenstein 
 Köppel (Gieleroth) (364,4 m), in der Altenkirchener Hochfläche (Westerwald) bei Gieleroth, Landkreis Altenkirchen (Westerwald)
 Köppel (Montabaurer Senke im Niederwesterwald) (355,1 m), in der Montabaurer Senke bei Selters, Westerwaldkreis
 Köppel (Westlicher Hintertaunus) (337,3 m), in den Unterlahnhöhen im bei Dornholzhausen, Rhein-Lahn-Kreis
 Köppel (Niederwesterwald) (182,3 m), in der Sayn-Wied-Hochfläche nahe Oberbieber (Neuwied), Landkreis Neuwied

Köppel ist der Familienname folgender Personen:
 Carl von Köppel (Admiral) (1845–1910), kaiserlich und königlicher Vizeadmiral
 Carl von Köppel (General) (1854–1927), bayerischer General der Infanterie, Militärbevollmächtigter in Berlin
 Christian Köppel (* 1994), deutscher Fußballspieler
 Daniel Köppel (Basketballspieler) (* 2000), österreichischer Basketballspieler 
 Helene Luise Köppel (* 1948), deutsche Schriftstellerin
 Horst Köppel (* 1948), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Jochen Köppel (1929–1993), deutscher Schauspieler, Hörspielsprecher und Autor
 Johann Daniel Köppel (18. Jh.), norddeutscher Barockbaumeister
 Nora Köppel (* 1972), argentinische Gewichtheberin
 Roger Köppel (* 1965), Schweizer Journalist, Verleger und Politiker (SVP)
 Sebastian Köppel (16. Jh.), böhmischer Unternehmer

Siehe auch:
 Köpfel
 Koeppel